Zina Garrison e Rick Leach erano i detentori del titolo, ma hanno perso nel 2º turno contro Brenda Schultz e Michiel Schapers.

Elizabeth Smylie e John Fitzgerald hanno battuto in finale 7–6 (7–4), 6–2 Nataša Zvereva e Jim Pugh.

Teste di serie

 Nataša Zvereva /  Jim Pugh (finale)
 Elizabeth Smylie /  John Fitzgerald (campioni)
 Robin White /  Scott Davis (primo turno)
 Zina Garrison /  Rick Leach (secondo turno)
 Patty Fendick /  Patrick Galbraith (primo turno)
 Jill Hetherington /  Glenn Michibata (quarti di finale)
n/a
 Kathy Rinaldi /  Grant Connell (semifinali)

 Nicole Provis /  Todd Woodbridge (terzo turno) 
 Rosalyn Fairbank-Nideffer /  Danie Visser (secondo turno) 
 Kathy Jordan /  Ken Flach (secondo turno) 
 Arantxa Sánchez Vicario /  Jorge Lozano (secondo turno) 
 Helena Suková /  Cyril Suk (terzo turno) 
 Elise Burgin /  Jim Grabb (primo turno) 
 Lise Gregory /  Wayne Ferreira (primo turno) 
 Pam Shriver /  Mark Kratzmann (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

Torneo di Wimbledon 1991
ATP Tour 1991